USS Cormorant (Nederlands: Aalscholver) kan verwijzen naar een van drie schepen bij de Amerikaanse marine met deze naam.
 USS Cormorant (AM-40), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse.
 USS Cormorant (AMS-122), een Amerikaans mijnenveger van de Bluebirdklasse.
 USS Cormorant (1997), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.